Давид Муджири: Муджири, Давид Давидович (род. 1978) — грузинский футболист.
 Муджири, Давид Амиранович (род. 1956) — советский футболист.